Юсифзаде () — азербайджанская фамилия.

 Известные носители 
 Юсифзаде, Зия Мамедия оглы (1929—2015) — Председатель КГБ Азербайджанской ССР (1980—1988).
 Юсифзаде, Мирза Джалал (1862—1931) — азербайджанский поэт, писатель, редактор.